Страшевичи:

 Страшевичи — село в Жирятинском районе Брянской области, Россия.
 Страшевичи — село в Торжокском районе Тверской области, Россия.
 Страшевичи — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.